Le groupe D de la coupe du monde de football de 2006, qui s'est disputée en Allemagne du 9 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Leipzig, a placé les équipes du Mexique, d'Angola, du Portugal et d'Iran dans le groupe D.

Classement 

 

 
 
 
|}

Lors de phase suivante, le Mexique sera une nouvelle fois éliminé en huitième de finale (1-2 ap contre l'Argentine). Le Portugal atteindra les demi-finales en éliminant les Pays-Bas (1-0, huitième de finale) et l'Angleterre (1-1 ap, 3-1 aux tirs au but, quart de finale). Après la demi-finale perdue contre la France (0-1), les Portugais perdront également le match pour la troisième place (1-3 contre l'Allemagne).

Première journée

Mexique - Iran

Angola - Portugal

Deuxième journée

Mexique - Angola

Portugal - Iran

Troisième journée

Portugal - Mexique

Iran - Angola

Statistiques 
Lors des six matchs du groupe, 12 buts ont été inscrits soit une moyenne de 2 buts par rencontre. Les arbitres ont distribué 34 cartons jaunes et 2 cartons rouges.

Homme du match 
À chaque rencontre, le meilleur joueur est désigné homme du match.

Notes et références 

D